Karpato-Roethenië (Transkarpatië), landstreek in Oekraïne.
Oblast Transkarpatië, district van Oekraïne dat vrijwel samenvalt met de landstreek Roethenië.